Гю́нтер Теодор Не́тцер (; 14 сентября 1944, Мёнхенгладбах) — немецкий футболист, атакующий полузащитник. Один из лучших футболистов в истории немецкого футбола, дважды лучший футболист ФРГ. Чемпион Европы и Мира. По опросу МФФИИС занимает 93 место среди лучших футболистов Европы XX века. После окончания карьеры работал спортивным директором «Гамбурга» (1978—1986). В его бытность команда стала три раза чемпионом Германии (1979, 1982, 1983), а в сезоне 1982/83 гг. выиграла Кубок eвропейских чемпионов.

Клубная карьера 
Как игрок прославился своим участием  между «Боруссией» (Мёнхенгладбах) и «Кёльном». Главный тренер «Боруссии», Хеннес Вайсвайлер не выпустил Нетцера в стартовом составе, поскольку из-за смерти матери футболист не тренировался с командой накануне игры. В перерыве матча тренер хотел ввести Нетцера в состав, однако тот отклонил это предложение. Основное время матча закончилось со счётом 1:1. К началу дополнительного времени Нетцер без указания тренера сам вышел на поле, заменив Кристиана Кулика, и на 94-й минуте дистанционным ударом принёс победу «Боруссии» — 2:1.

Нетцер стал первым игроком в истории немецкого футбола, ставшим два раза подряд футболистом года в ФРГ.

В 1973 году Гюнтер Нетцер присоединился к «Реал» Мадриду — он стал первым немецким игроком в истории клуба. С испанской командой Нетцер дважды выиграл Ла Лигу — в 1975 и 1976 годах, а также Кубок Испании в 1974 и 1975 годах. После трех сезонов в «Реале» немец присоединился к швейцарскому клубу «Грассхоппер» из Цюриха, в котором в 1977 году и завершил карьеру футболиста.

Карьера в сборной 
Дебют Гюнтера Нетцера за национальную сборную состоялся в октябре 1965 года в товарищеском матче против сборной Австрии. Он представлял сборную ФРГ по футболу с 1965-го по 1975 года 37 раз — за это время забил 6 голов. В составе сборной Гюнтер Нетцер выиграл Чемпионат Европы по футболу 1972 года.

Статистика в сборной

Награды

Как игрок

Командные 
 Чемпион Германии: 1970, 1971
 Чемпион Европы: 1972
 Обладатель Кубка Германии: 1972/73
 Обладатель Кубка Испании: 1974
 Чемпион мира: 1974
 Чемпион Испании: 1975, 1976

Индивидуальные 
 Футболист года в Германии: 1972, 1973
 Третий футболист года в Европе: 1972 (по опросу France-Football)

Как спортивный директор 
 Чемпион Германии: 1979, 1982, 1983
 Обладатель Кубка Германии: 1983
 Обладатель Кубка Европейских Чемпионов: 1982/83

В популярной культуре 
В комедии «День выборов» именем Гюнтера Нетцера назван мифический корабль ВМС нацистской Германии.

Примечания

Ссылки 
 «Патлатый слаломист». Автор: Игорь Гольдес 
 [http://www.bavaria-munchen.ru/?section=detail&method=mat_art&id=14533  «Гюнтер Нетцер — футбольный философ из команды столетия». Автор: Борис Талиновский
 Высокий блондин в огромных ботинках: Гюнтер Нетцер. Автор: Андрей Шкуренко

Футболисты Германии
Футбольные тренеры Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Тренеры ФК «Гамбург»
Чемпионы Европы по футболу
Чемпионы мира по футболу
Лауреаты Grimme-Preis